Quelle Fürth bezeichnet mehrere nach der ehemaligen Quelle GmbH benannte Abteilungen des Turnvereins 1860 Fürth:

 HG Quelle Fürth, einen ehemaligen Handballverein
 LAC Quelle Fürth, einen Leichtathletikverein
 SG Quelle Fürth, einen Fußballverein